

Patronyme 
 
 Jean-Louis Mazzéo (né en 1965), footballeur français ;
 Rosario Mazzeo (1911―1997), clarinettiste américain.